Die Peter Godeffroy war eine Bark, die 1857 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bylbrief vom 17. April 1857 sind für die Peter Godeffroy folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel = 136,10 Hamburger Fuß (38,90 m)
 Größte Breite =  27,70 Hamburger Fuß (7,90 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  16,40 Hamburger Fuß (4,70 m)
 Tragfähigkeit =  175 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Peter Godeffroy wurde auf der Reiherstiegwerft gebaut und lief dort 1857 mit der Baunummer 21 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Segelschiff wurde nach einem Mitglied der Familie Godeffroy benannt.

Die Bark brachte Auswanderer nach Australien und Südafrika. 1865 kam es auf einer Überfahrt von Hamburg nach Brisbane zu der ungewöhnlich hohen Zahl von 59 Todesfällen bei 284 eingeschifften Passagieren. Das führte im Ankunftshafen zu einer Untersuchung durch die Einwanderungsbehörde mit anschließendem Bericht. Kapitän Meyer schrieb zu dem Vorfall eine Stellungnahme in der lokalen Presse.

1867 wurde das Schiff nach Preußen verkauft und fuhr nun als Wilhelm unter dem Kommando eines Kapitän Smith.

Kapitäne 
 S. Joha(n)nsen
 J. Meyer

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und Südafrika.

Schiffe gleichen Namens 
Als Peter Godeffroy fuhren noch weitere Schiffe für Joh. Ces. Godeffroy & Sohn: Ein Vollschiff ab Stapellauf 1851 und eine Bark ab Stapellauf 1868.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Weblinks

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Godeffroy (Familie)